Wittenburg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Wittenburg, Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Wittenburg, Stadtteil von Elze im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen, siehe Wittenburg (Elze) mit Kloster Wittenburg
in Polen:
 Dębowa Łąka (ehemals Wittenburg im Landkreis Briesen (Westpr.), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Dolnik (ehemals Wittenburg im Landkreis Koschmin, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Krajenka

Wittenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Wittenburg (* 1950), deutscher Boxer
 Cosima Eggers-von Wittenburg (* 1968), deutsche Juristin, Richterin und Direktorin des Landesrechnungshof des Saarlandes
 Hans Wittenburg (* 1888), deutscher Politiker
 Matthias Wittenburg (* 1968), deutscher Unternehmer
 Otto Wittenburg (1891–1976), deutscher Politiker
 Pawel Wladimirowitsch Wittenburg (1884–1968), russisch-sowjetischer Geologe
 Rudolf von Wittenburg (1842–1911), deutscher Politiker und Präsident der Königlich Preußischen Ansiedlungkommission in Posen (1891–1903)
 Siegfried Wittenburg (* 1952), deutscher Fotograf und Autor 

Wittenburg ist der Name folgender Befestigungsanlagen:
 Kloster Wittenburg#Burg, mittelalterliche Burganlage als Vorgänger des Klosters Wittenburg
 Wittenburg (Göttinger Wald), eisenzeitliche Wallbefestigung auf dem Wittenberg bei Eddigehausen, Südniedersachsen
 Wittenburg (Bentfeld), abgegangene Burg in Bentfeld, Stadt Delbrück

Siehe auch:
 Witteburg
 Wittenberg (Begriffsklärung)
 Wittenborgh